2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2012/13 steht für: